Touitou est un nom de famille notamment porté par :
Jean Touitou (1951- ), fondateur de la marque de prêt-à-porter A.P.C. ;
Yvan Touitou (1940- ), chronobiologiste français.
Patronyme séfarade